Horvátország
Petrova gora hegység Közép-Horvátországban, Károlyváros megyében, a Dinári-hegység része
Petrova Gora falu Lobor községben, Krapina-Zagorje megyében